De Open Franse Tenniskampioenschappen in 2003 bij de mannen werden voor de 102e keer gehouden. De Spanjaard Juan Carlos Ferrero versloeg de Nederlander Martin Verkerk met 6-1, 6-3, 6-2 in de finale en won hierdoor het kampioenschap.

Algemeen

Geplaatste spelers 
De geplaatste spelers zijn hieronder opgesomd. Tussen haakjes staat welke ronde de speler haalde.

Toernooischema

Finalerondes

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Deel 5

Deel 6

Deel 7

Deel 8

Externe links 
 
 

Roland Garros
ITF-toernooi in 2003